Lycidas steht für:

Lycidas (Gedicht), eine Pastoral-Elegie von John Milton
Lycidas (Roman), Roman von Christoph Marzi

Siehe auch: Lykidas